Carnotaurinae è una sottofamiglia della famiglia Abelisauridae. Comprende i dinosauri Aucasaurus (dall'Argentina), Carnotaurus (dall'Argentina) e Rajasaurus (dall'India). Il gruppo fu proposto per la prima volta dal paleontologo americano Paul Sereno nel 1998, definito come un clade contenente tutti gli abelisauridi più strettamente legati a Carnotaurus che ad Abelisaurus.

Classificazione

 Sottofamiglia Carnotaurinae
 Tribù Majungasaurini
 Arcovenator
 Genusaurus?
 Indosaurus
 Indosuchus (India)
 Lametasaurus (India)
 Majungasaurus
 Rahiolisaurus
 Rajasaurus
 Brachyrostra
 Ekrixinatosaurus (Argentina)
 Ilokelesia (Argentina)
 Viavenator (Argentina)
 Skorpiovenator (Argentina)
 Thanos (Brazil)
 Tribù Carnotaurini
 Aucasaurus (Argentina)
 Abelisaurus (Argentina)
 Carnotaurus (Argentina)
 Pycnonemosaurus (Brazil)
 Quilmesaurus (Argentina)

Filogenesi 
Nel 2008, Canale et al. pubblicò un'analisi filogenetica incentrata sui carnoturini sudamericani. Nei loro risultati, hanno scoperto che tutte le forme sudamericane (compresa Ilokelesia) erano raggruppate come una sub-clade di Carnotaurinae, che battezzarono Brachyrostra, che significa "musi corti". Definirono il clade Brachyrostra come "tutti gli abelisauridi più strettamente legati a Carnotaurus sastrei che a Majungasaurus crenatissimus".

Un'analisi condotta da Tortosa et al. (2013) trasferì diversi taxa Carnotaurine nella nuova Majungasaurinae e trasferì molti abelisauridi in Carnotaurini.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Abelisauridi